Svetovno prvenstvo v odbojki 2022 je 20. svetovno prvenstvo v odbojki, ki je potekalo med 26. avgustom in 11. septembrom 2022 v Sloveniji in na Poljskem, po odvzemu prvenstva Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. V ljubljanski Areni Stožice so potekale štiri predtekmovalne skupine ter štiri tekme osmine finala in dve tekmi četrtfinala. Preostale predtekmovalne skupine so potekale v dvorani Spodek v Katovicah, kjer je potekal tudi začetni del izločilnih bojev, polfinala, finale in tekma za tretje mesto pa v Areni Gliwice. Italijanska reprezentanca je osvojila svoj četrti naslov svetovnega prvaka s finalno zmago nad poljsko reprezentanco, brazilska reprezentanca je na tekmi za tretje mesto premagala slovensko reprezentanco, ki je s četrtim mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih.

Prizorišča

Predtekmovalne skupine

Žreb

Predtekmovanje

Skupina A

|}

|}

Skupina B

 

|}

 

|}

Skupina C

|}

|}

Skupina D

|}

|}

Skupina E

|}

|}

Skupina F

|}

|}

Zaključni boji

Sklici

2022 v športu
2022
Športne prireditve v Sloveniji
Športne prireditve na Poljskem
Športne prireditve v Ljubljani
Šport v Katovicah
Gliwice